Velkoborský může být:

 Fráňa Velkoborský (1900–1958) – český básník, dramatik a prozaik
 Jan Petr Velkoborský (1934–2012) – český překladatel
 Jan Velkoborský (* 1975) – český fotbalista
 Petr Velkoborský (* 1938) – český fotograf

Externí odkazy